Obecnie, od 1 stycznia 2004 r. w Oslo znajduje się 15 gmin. W przeszłości w latach 1973-88  ich liczba wynosiła aż 40, jednak wiele z nich istniało tylko na papierze. Następnie w latach 1988-2003 w wyniku reformy administracyjnej ograniczono ich liczbę do 25.

Obecna liczba gmin 
Obecna lista gmin (bydel) w Oslo zmieniona od 1 stycznia 2010 wynosi 15 .

Przypisy 

 
Oslo